Nachfolgend sind die Ergebnisse der Wahlen zum Landtag von Nordrhein-Westfalen seit 1947 dargestellt.

Die Wahlperiode des 1947 gewählten Landtags war gesetzlich auf drei Jahre festgelegt worden. Die Verfassung von 1950 sah zunächst eine vierjährige Wahlperiode des Landtags vor. Durch eine Verfassungsänderung von 1969 wurde die Wahlperiode auf fünf Jahre verlängert. Der Landtag kann sich mit Mehrheit seiner Mitglieder selbst auflösen. Von dieser Möglichkeit hat er bisher nur im Jahr 2012 Gebrauch gemacht.

Übersicht 

Quelle:

Literatur 
 Karl-Rudolf Korte: Wahlen in Nordrhein-Westfalen. Kommunalwahl – Landtagswahl – Bundestagswahl – Europawahl. Wochenschau Verlag, 	Frankfurt am Main, 5. Aufl. 2020. ISBN 978-3-7344-0993-6.

Weblinks 
 Ergebnisse der Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen seit 1950
 Wahlergebnisse mit relativen Stimmanteilen bei Wahlrecht.de
 Wahlsystem der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen bei Wahlrecht.de
 Ergebnisse und Statistiken zu den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen seit 1947

Einzelnachweise